Jimmy Bulus (Kaduna, 22 de outubro de 1986) é um futebolista profissional nigerino que atua como meia.

Carreira 
Jimmy Bulus representou o elenco da Seleção Nigerina de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Ligaçães externas 

Jogadores da Seleção Nigerina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012